Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Dolna Normandia
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Limousin
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Limousin
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Pikardia
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Paul – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Paul-de-Vence – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Paul – miasto na Reunionie
 Wyspa Świętego Pawła (fr. Île Saint-Paul) – wyspa na Oceanie Indyjskim
 Saint-Paul – stacja metra w Paryżu

Zobacz też 
 Saint Paul, St. Paul
 Święty Paweł